En Pologne, Wyszyna peut désigner : 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Wyszyna (), village du powiat de Choszczno,
 Wyszyna, village du powiat de Myślibórz.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wyszyna, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Wyszyna, village.